Gibraltarees pond, munteenheid van Gibraltar
 Geïntegreerde proef, een examenonderdeel in het Belgisch onderwijs
 Glucoseafhankelijk insulinotropisch polypeptide, een darmhormoon

 Gip (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten